Velika nagrada Kanade 1998 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 7. junija 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:18,213
|
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,282
| +0,069
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,497
| +0,284
|-
! 4
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:18,826
| +0,613
|-
! 5
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:19,242
| +1,029
|-
! 6
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:19,588
| +1,375
|-
! 7
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:19,614
| +1,401
|-
! 8
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:19,616
| +1,403
|-
! 9
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:19,693
| +1,480
|-
! 10
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:19,717
| +1,504
|-
! 11
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:19,765
| +1,552
|-
! 12
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:19,845
| +1,632
|-
! 13
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:19,953
| +1,740
|-
! 14
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:20,188
| +1,975
|-
! 15
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:20,303
| +2,090
|-
! 16
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:20,328
| +2,115
|-
! 17
| 17
|  Mika Salo 
| Arrows
| 1:20,536
| +2,323
|-
! 18
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:21,230
| +3,017
|-
! 19
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:21,301
| +3,088
|-
! 20
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:21,629
| +3,416
|-
! 21
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:21,822
| +3,609
|-
! 22
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:21,824
| +3,611
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 69
| 1:40:57,355
| 3
| 10
|-
! 2
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 69
| + 16,662 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 69
| + 1:00,059
| 8
| 4
|-
! 4
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 69
| + 1:03,232
| 11
| 3
|-
! 5
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 69
| + 1:21,513
| 13
| 2
|-
! 6
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 68
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 7
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 68
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 8
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 68
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 9
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 68
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 63
| +6 krogov
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 53
| El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 42
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 39
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 20
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 18
| Pedal za plin
| 1
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 18
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 18
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Prenos
| 16
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998